Embden steht für:
 Embden, mittelalterlicher Name der Stadt Emden

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Embden (Maine)
 Embden (North Dakota), Census-designated Place im Cass County

Personen:
 Charlotte Embden, geb. Heine (1800–1899), Schwester von Heinrich Heine, Ehe mit dem Kaufmann Moritz Embden
 George Heinrich Embden (1839–1907), deutscher Jurist und MdHB, Sohn von Moritz und Charlotte Embden
 Gustav Embden (1874–1933), deutscher Biochemiker, Großneffe von Heinrich Heine
 Heinrich Embden (1871–1941), deutscher Neurologe
 Ludwig von Embden (1826–1904), Herausgeber von „Heinrich Heines Familienleben“ (Hoffmann & Campe, Hamburg 1892)
 Marie Embden-Heine, Prinzipessa della Rocca (1835–1908), schrieb „Erinnerungen an Heinrich Heine“ (Hoffmann & Campe, Hamburg 1881)
 Max van Embden (1895–1988), musikalischer Begleiter des Clowns Grock
 Moritz Embden (1790–1866), deutscher Bankier und Kaufmann

Siehe auch:
 Emden (Begriffsklärung)